

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Moru“ beginnt.

Moru 



Moruj 
 Moruja, Mariano (* 1958), argentinischer Chorleiter und Musikpädagoge

Moruk 
 Morukow, Boris Wladimirowitsch (1950–2015), russischer Mediziner und Kosmonaut

Morus 
 Morus, Alexander (1616–1670), französisch-schottischer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Morus, Samuel Friedrich Nathanael (1736–1792), deutscher Philologe und lutherischer Theologe
 Morus, Thomas († 1535), Lordkanzler von England unter König Heinrich VIII. und humanistischer Autor

Morut 
 Moruțan, Olimpiu (* 1999), rumänischer Fußballspieler

Moruz 
 Moruzzi, Giuseppe (1910–1986), italienischer Neurophysiologe